Змагання зі фристайлу в акробатиці серед чоловіків на чемпіонаті світу 2023 року відбулися 23 лютого. Участь взяли 24 спортсмени з 7 країн.

Результати

Кваліфікація

Фінал

Примітки 

Чоловіча акробатика на чемпіонатах світу з фристайлу